Чисто-Перхурово — деревня в Московской области России. Входит в Павлово-Посадский городской округ. Население —  чел. ().

Расположение 
Деревня Чисто-Перхурово расположена примерно в 19 км к югу от центра города Павловский Посад. Ближайшие населённые пункты — деревни Крупино, Шебаново и Яковлевская. Севернее деревни протекает река Понорь.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 193 человека (84 мужчины и 109 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 239 человек.

История 
Деревня была основана в советское время. В 1938 году здесь начались торфоразработки. Были построены бараки для рабочих, и образовался новый населённый пункт. Название связано с тем, что деревню построили на землях колхоза соседней деревни Перхурово. Сначала эта территория была очищена от деревьев, поэтому новую деревню и назвали Чисто-Перхурово.

В 1950-х годах в деревне был основан стеклодувный цех, где стали делать ёлочные украшения. В 1960 году торфопредприятие было закрыто. В 1990 году в деревне был открыт памятник воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

С 2004 до 2017 гг. деревня входила в Аверкиевское сельское поселение Павлово-Посадского муниципального района.

Инфраструктура 
В деревне был сельский клуб. Дороги с асфальтовым покрытием. До райцентра ходит автобус № 34. В 2,5 км южнее деревни расположена платформа Анциферово Казанского направления МЖД.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Павлово-Посадского городского округа